Het Schoor (Groningen), een streeknederzetting in de Nederlandse provincie Groningen
 Het Schoor (Noord-Brabant), een plaats in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
 't Schoor, een buurtschap in de Nederlandse provincie Friesland